Příjmení Hildebrandt nese více různých osobností:

 Jiří Hildebrandt (1933–2015) – československý fotbalista
 Johann Lucas von Hildebrandt (1668–1745) – rakouský architekt
 Richard Hildebrandt (1897–1952) – německý nacistický politik a válečný zločinec